Динамо-ГУВД в сезоне 2013/2014 — статистика выступлений и деятельность клуба в Премьер-лиге чемпионата России по баскетболу в сезоне 2013/2014.

Итоги прошедшего сезона (2012/2013) 

По итогам сезона в Премьер-лиги команда Динамо-ГУВД заняла 9-е место, тем самым не вышла в стадию плей-оффа. В розыгрыше Кубка России дошла до четвертьфинала. В Кубке Европы команда вылетела в 1/8 финала.

По окончании сезона лучшими в составе были признаны следующие баскетболистки:
 «больше всех очков» — Ивонна Тёрнер: 252 очка (14,8 в среднем за игру);
 «лучшая по атакующим передачам» — Ивонна Тёрнер: 58 (3,4 в среднем за игру);
 «лучшая по подборам» — Наталья Мясоедова: 83 (5,9 в среднем за игру).

Хронология событий 
 05 августа 2013 г. Команда вышла из отпуска и начала в Новосибирске подготовку к новому сезону.
 26 — 27 августа 2013 г. На домашней площадке состоялись два товарищеских матча с омским «Нефтяником» — 65:44 и 66:48.
 5 — 21 сентября 2013 г. «Динамо-ГУВД» находилась в хорватском Порече на сборах, где провела пять товарищеских матчей:  «ЗКК Триглав» — 77:49,  «ПВСК-Печ» — 62:61,  «Атлет Целе» — 69:40,  «Нови Загреб» — 57:64,  «Ривера» — 63:61.
 27 и 29 сентября 2013 г. В Красноярске состоялись два товарищеских матча с местным «Енисеем» — 62:51 и 53:78.
 2 — 3 октября 2013 г. На домашней площадке состоялись два товарищеских матча с красноярским «Енисеем» — 59:61 и 60:59.

Трансферная политика

Пришли

Ушли

Чемпионат России

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

10 тур

11 тур

12 тур

13 тур

14 тур

15 тур

16 тур

17 тур

18 тур

Движение команды по турам

Таблица чемпионата

1/4 финала

Полуфинал за 5 — 8-е места

Матч за 7-е место

Кубок России

1/8 финала

1/4 финала

Кубок Европы FIBA

Группа «С» 
 1 тур

 2 тур

 3 тур

 4 тур

 5 тур

 6 тур

Состав 

 Почетный президент клуба — Сергей Глушков
 Генеральный директор — 
 Главный тренер — Борис Соколовский
 Тренеры — Дмитрий Дударев, Галина Кожевникова.

Динамо-ГУВД — 2

Кубок Кузина 
Данное соревнование является отборочным турниром к основной сетке Кубка России

Группа Б (Бердск)

Группа Е (Сургут)

Молодёжное первенство чемпионата России 

• указываются игроки «Динамо-ГУВД-2»

Турнирная таблица

Финал Восьми (Вологда)

Молодёжный состав 

 Главный тренер — Ирина Минх

См. также 
 Кубок России по баскетболу среди женщин 2013/2014
 Кубок Европы ФИБА (женщины) 2013/2014

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

2013 год в баскетболе
2014 год в баскетболе
БК «Динамо» Новосибирск